

События 
 Лето — Арабский флот подступил к Константинополю. Константин IV выставил большой флот. Многочисленные морские сражения и схватки. Зима — Арабский флот переправился в Кизик.
 674—678 — Осада Константинополя. Бои арабского и византийского флотов. Успешное применение «греческого огня» византийцами против арабского флота в Мраморном море.

Родились 
 Гутлак Кроуландский — христианский святой из графства Линкольншир в Англии.
 Муса ибн Укба — факих, мухаддис, биограф Мухаммеда.
 Сулейман ибн Абдул-Малик — основатель города Рамла.

Скончались 
 Абу Айюб аль-Ансари — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Кенвал (король Уэссекса).
 Кенфус (король Уэссекса).
 Саад ибн Абу Ваккас — сподвижник пророка Мухаммада.
 1 сентября — Сауда бинт Зама, вторая жена пророка Мухаммеда.
 Сексбурга (королева Уэссекса).
 Хассан ибн Сабит — арабский поэт, сподвижник пророка Мухаммада.

См. также